Baluchi est un adjectif qui se réfère à ce qui est originaire du Balouchistan, ou Baluchistan. Il peut s'agir
D'un peuple, les Baluchis
D'une race de chevaux, le Baluchi